Denne liste over fredede fortidsminder i Varde Kommune viser alle fredede fortidsminder i Varde Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Varde Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Varde Kommune
Varde Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments